Giles Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Giles Creek (Todd River), Nebenfluss des Todd River im Northern Territory
 Giles Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory